Серге́й Анато́льевич Кошо́нин () — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (2006).

Биография 
Родился 11 апреля 1958 года в Ленинграде. В 1975 году поступил в ЛГИТМИК на курс Аркадия Кацмана и Льва Додина. После окончания училища 20 лет служил в Молодёжном театре на Фонтанке.

В Молодёжном театре на Фонтанке под руководством Семёна Спивака сыграл более ста ролей, работал с режиссёром Владимиром Малыщицким. Сыграл наиболее значимые роли в спектаклях по произведениям Александра Володина.

C 1995 года занялся продюсированием на телевидении: первым проектом стала цыганская группа «Кабриолет», затем антреприза в творческом объединении «Арт-Питер».

Стал популярен после исполнения роли майора Максима Виригина в телесериале «Убойная сила». В 2010 году в составе делегации российских актёров Георгия Штиля и Евгения Леонова-Гладышева в Ижевск встречался с конструктором стрелкового орудия М. Т. Калашниковым. В результате о конструкторе был снят фильм «Честь имею» (автор и режиссёр Александр Рабинович).

Семья: жена Лолита Кошонина. Сын Иван Сергеевич Кошонин.

Театральные работы 
 «Ах, Невский, всемогущий Невский…»
 «Дорогая Елена Сергеевна»
 «Гроза»
 «Мещанин во дворянстве»
 «На брудершафт»
 «Падшая жена инженера Мамбретти»
 «Сто братьев Бестужевых»
 «Танго»
 «Трехгрошовая опера»

Фильмография 
  — Дневник директора школы — Игорь Кольцов
  — Последний побег — жених Сони
  — Следы остаются — Мартынов (эпизод)
  — Жил-был доктор — Сергей Шумилин
  — Макар-следопыт — красноармеец Васильев
  — Звездочёт — журналист
  — Полёт птицы — Боря
  — Интердевочка — таксист
  — Тёмная ночь
  — Русские страшилки — Мэр
  — Нелегал
  — Закон зайца — подполковник Марьянов Эдуард Иванович, замначальника убойного отдела ГУВД
  — Казнить нельзя помиловать — Ратиков
  — Платки — Альберт
  — Куклы колдуна — Андрей Григорьевич Самарцев, бизнесмен
  — Только вперёд — генерал Сергей Прохоров
  — Не скажу — продюсер фильма
  — Бендер, кровь. Фильм первый — Следователь Покровский
  — Испытание верностью
  — Механик — генерал
  — Хмуров — Тимофей Кириллович Корнеев
  — Жена офицера — Сергей Викторович Гусев
  — Морские дьяволы. Смерч. Судьбы — Антон Маховский
  — Шаманка — Илья Аркадьевич Долгов
  — Рождённая звездой — Мыльников
  — Такая работа — Губанов
  — Чума — Александр Александрович Лопарев
  — Перчатка Авроры — Иван Петрович Синицын
  — Кроткая — криминальный авторитет

Телесериалы 

 1986 — Звездочёт — журналист
 1998 — Улицы разбитых фонарей 2 — Пётр Канарский, «авторитет» (серия «Аварийная защита»)
 2000 — Агент национальной безопасности 2 — Константин Евгеньевич Костров, журналист (серия «Смертник»)
 2000 — Охота на Золушку — Альберт
 2001 — Ключи от смерти — Харин
 2000 — 2001 — Убойная сила-2 — Максим Павлович Виригин, майор милиции
 2001 — Убойная сила-3 — Максим Павлович Виригин, майор милиции
 2002 — Спецотдел — Илья Репников
 2002 — Убойная сила-4 — Максим Павлович Виригин, майор милиции
 2003 — Женский роман — Виктор Семёнович
 2003 — Мангуст — Крамер
 2003 — Три цвета любви — Мищенко
 2003 — Убойная сила-5 — Максим Павлович Виригин, майор милиции
 2005 — Атаман — представитель прокуратуры
 2005 — Бандитский Петербург. Фильм 7. Передел — Степан Бирюлёв
 2005 — Брежнев
 2005 — Морские дьяволы — генерал Барщевский
 2005 — Пари — Сергей Анатольевич
 2005 — Счастливый — шеф редакции
 2005 — Убойная сила-6 — Максим Павлович Виригин, майор, начальник 2 отдела УУР
 2007 — Свой-чужой — актёр Сережа (фактически камео)
 2007 — Братья — Казанцев
 2007 — Литейный, 4 — Баринов
 2007 — Опера. Хроники убойного отдела — 3 — Барсуков
 2007—2008 — Оперативная разработка — Василий Степанович
 2008 — А. Д. — незнакомец
 2008 — Вызов — 3 — мэр Ивашов
 2008 — Гаишники — Фёдор Гунов
 2009 — Брачный контракт — Станислав Николаевич
 2009 — Город счастья — Вадим
 2010 — Военная разведка. Западный фронт — генерал Алексей Дробот
 2010 — Прощай, «макаров»! — Михаил Ромов, каперанг (15-я серия «Мститель»)
 2011 — Военная разведка. Первый удар — генерал Алексей Дробот
 2011 — Защита свидетелей — Бодрунов
 2011 — Страховщики — Ананьев
 2011 — Ярость — Самойлов
 2012 — ППС — Рогозин
 2012 — Улицы разбитых фонарей — 12 — Лобачев (серия «Дурачок»)
 2012 — Шеф — Дмитрий Дмитриевич Холодилов, генерал-лейтенант полиции, начальник УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по СпБ и ЛО, заместитель начальника ГУ МВД по СпБ и ЛО
 2013 — Одессит — Николай Иванович Тарасов, подполковник, начальник Василеостровского РУВД
 2013—2014 — Береговая охрана — 2 — Дмитрий Константинович Зубов
 2013—2014 — Чужой — Арсений Русланович Акулин («Акула»), депутат Госдумы, криминальный бизнесмен
 2014—2022 — Невский — Геннадий Петрович Любимов, полковник полиции, начальник УМВД Центрального района
 2014—2015 — Белая стрела. Возмездие — Мирощук
 2016 — Мажор 2 — Эдуард Фёдорович, врач
 2017 — Чужое лицо — Олег Романович Бабаев, владелец сети ювелирных магазинов «Золотой шатёр»
 2017 — Невский. Проверка на прочность — Геннадий Петрович Любимов, генерал-майор полиции, зам. начальника ГУМВД
 2018 — Мельник — Виктор Сергеевич Березин («Березай»), криминальный авторитет
 2019 — Условный мент — Александр Сергеевич Данилов
 2019 — Лихач — Виктор Михайлович Вадимов
 2019 — Канцелярская крыса — Григорий Петрович Бачурин, мэр Портового
 2019 — Проспект Обороны — Олег Сергеевич, криминальный бизнесмен
 2022 — Алекс Лютый. Дело Шульца — ''Неверов, зампред спорткомитета
</small>

Награды и звания 
 2006 — Заслуженный артист Российской Федерации

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Молодёжный театр на Фонтанке